Federació Sindical Internacional, associació internacional històrica de sindicats
 Ferrovie dello Stato Italiane, empresa pública de ferrocarril d'Itàlia
 Federació Italiana d'Escacs (del seu nom en italià Federazione Scacchistica Italiana), màxima institució reguladora dels escacs a Itàlia
 FontShop International, empresa de tipus de tipografia amb seu a Berlín
 Fuel Stratified Injection, sistema d'injecció de combustible desenvolupat pel Grup Volkswagen